Miep Gies - verzorgster van o.a. Anne Frank
 Miepgies (planetoïde) - planetoïde vernoemd naar bovenstaande vrouw